

Patronyme 

  (1835-1912), auteur et éditeur talmudiste juif polonais ;
 Karl Walden, homme politique finlandais ; 
 Alan Walden (1943-), manager musical américain ;
 Ashley Walden (1981-), lugeuse américaine ;
  (1932-2019), journaliste britannique ;
  (1777-1857), homme politique américain de Buffalo (New York) ;
 Erik Walden (1985-), joueur américain de football américain ;
  (1888-1949), joueur et arbitre anglais de football et de cricket ;
 Greg Walden (1957-), homme politique américain ;
 Harold Walden (1887-1955), footballeur anglais ;
 Herwarth Walden (1878-1941), critique d'art allemand ;
  (1831-1914), évêque méthodiste américain ;
 Jordan Walden (1987-), joueur de baseball américain ;
 Lionel Walden (1861-1933), peintre américain ;
 Myron Walden (1972-), saxophoniste américain de jazz ;
 Patrick Walden (1978-), guitariste anglais, ancien membre des Babyshambles ;
 Paul Walden (1863-1957), chimiste allemand,
 l'inversion de Walden porte son nom ;
 Phil Walden (1940-2006), manager musical américain ;
 Ricky Walden (1982-), joueur de snooker anglais ;
 Robert Walden (1943-), acteur américain ;
  (?-1406), financier et homme d'église anglais ;
 Rudolf Walden (1878-1946), industriel et général finlandais, ministre de la Guerre durant la Seconde guerre mondiale ;
 Tillie Walden (1996-), bédéaste américaine ;
 W. G. Snuffy Walden (1950-), compositeur et acteur américain ;
 Arthur Hay,  de Tweeddale, vicomte Walden (1824-1878), militaire et ornithologue écossais.

Prénom

Toponyme

Saffron Walden, ville située dans le comté d'Essex ;
 Saffron Walden, une circonscription britannique.

Walden, une ancienne ville dans la province de l'Ontario.

Walden, une ville de l'État de New York ;
 Walden, une ville du Colorado ;
 Walden, une municipalité du Tennessee ;
 Walden, une ville du Vermont.

Titres 

 Walden ou la Vie dans les bois, un livre de Henry David Thoreau, publié en 1854 ;
 Walden, film de Jonas Mekas en 1969 ;
 Walden Two, un roman écrit par le psychologue américain B. F. Skinner en 1948.

Autres 
 Walden 7, célèbre ensemble résidentiel du quartier de Sant Just Desvern à Barcelone ;
 Walden Media, studio de production cinématographique américain fondé en 2001.

Patronyme anglais
Patronyme germanique